Luigi Beghetto (Bassano del Grappa, 1973. július 6. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Luigi Beghetto adatlapja a transfermarkt.pt oldalon 

1973-ban született személyek
Olasz labdarúgók
A Bassano Virtus 55 ST labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
A Fidelis Andria labdarúgói
A Cagliari labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Pescara labdarúgói
A Genoa labdarúgói
A Chievo labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
A Bellinzona labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek